Sziklák vére – 1966-os amerikai westernfilm Carlo Lizzani rendezésében
Sziklák vére – 2009-es amerikai horrorfilm Dave Parker rendezésében